Холмогорский сельсовет

Архангельская область 

 Холмогорский сельсовет Плесецкого района
 Холмогорский сельсовет Холмогорского района

Красноярский край 

 Холмогорский сельсовет Шарыповского района, упразднён в 2020 году как муниципальное образование - сельское поселение, в 2021 как административно-территориальная единица, в связи с преобразованием района в Шарыповский округ (муниципальный округ)